Oberoi ist der Familienname folgender Personen:

 Harjot Oberoi, Professor für Asian Studies an der University of British Columbia
 Mohan Singh Oberoi (1898–2002), indischer Hotelier
 Vivek Oberoi (* 1976), indischer Schauspieler

 Oberoi Hotels, indische Hotelkette